Spindlingar eller spindelskivlingar (Cortinarius) är ett svampsläkte i familjen spindlingar, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar,  och riket svampar. Med sina cirka 2 000 arter är det troligen det artrikaste släktet bland skivlingarna. 

Tidigare betraktade man vissa av arterna som matsvampar. Då det finns flera giftiga arter, som kan orsaka njurskador och i vissa fall även döda människor, och då många spindlingar som tidigare ansetts ätliga har visat sig giftiga, har man numera omprövat släktets ätlighet och anser att alla spindlingar bör undvikas.

Flera arter i släktet är färgrika och har därför använts i färgningssyfte av garn och dylikt. Säregna dofter har gett namn åt en del arter, däribland anisspindling, aprikosspindling, blå lökspindling och pelargonspindling.

Arter (i urval)
Anisspindling (C. odorifer)
Aprikosspindling (C. armeniacus)
Blek bårdspindling (C. balteatoalbus)
Blekblå spindling (C. betulinus)
Blekfotad spindling (C. dilutus)
Blekskivig spindling (C. ochrophyllus)
Blekviolett spindling (C. alboviolaceus)
Blodspindling (C. sanguineus)
Blå lökspindling (C. caerulescens)
Bockspindling (C. traganus)
Brokspindling (C. bolaris)
Bårdspindling (C. balteatus)
Cinnoberspindling (C. cinnabarinus)
Citronspindling (C. citrinus)
Rödskivig kanelspindling (C. semisanguineus)
Orangebrun giftspindling (C. orellanus)
Pelargonspindling (C. flexipes)
Rimskivling (C. caperatus)
Kanelspindling (C. cinnamomeus)
Toppig giftspindling (C. rubellus)

Kladogram 
Ett kladogram som visar på artirkedomen och närmaste släkten.

Källor

Externa länkar 

Spindlingar